Долото — столярний і теслярський інструмент.
 Долото — хірургічний інструмент.
 Бурове долото — основний елемент бурового інструмента.
 Долото — різальна частина лемеша, культиватора.